Lumber City kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lumber City (Georgia)
Lumber City (Pennsylvania)